McGhie ist der Familienname von:

 Charles Stewart McGhie (1839–1917), Abgeordneter des Parlaments von Queensland
 Noel McGhie (* 1944), britischer Jazzmusiker 
 Shane Paul McGhie (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 McGhee
 McGee